Фінал Кубка Америки з футболу 1987 — вирішальний матч 33-го розіграшу Кубка Америки. Гра відбулася 12 липня 1987 року на стадіоні «Монументаль» у Буенос-Айресі (Аргентина).

Шлях до фіналу 

Збірна Уругваю, як володар Кубка Америки 1983 був звільнений від матчів групового етапу та одразу стартували з стадії півфіналу. Чилійці стали переможцями групи В, а в півфіналі здолали колумбійців у додатковий час.

Матч

Посилання 
 Інформація про турнір на RSSSF  

1987
Матчі збірної Уругваю з футболу
Події 12 липня
Липень 1987